Борыгино — название населённых пунктов.

Россия 
 Борыгино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Борыгино — деревня в Оленинском районе Тверской области.